Stockmeyer ist

 ein Unternehmensname in der Fleischindustrie, siehe Heristo#Stockmeyer
 der Spitzname des Hamburger Großindustriellen Heinrich Christian Meyer

Stockmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Clara Stockmeyer (1884–1967), Schweizer Germanistin und Frauenrechtlerin
 Immanuel Stockmeyer (1814–1894), Schweizer Theologe, Professor, Antistes 
 Immanuel Stockmeyer-Oeri (1842–1893) Schweizer Theologe
 Karl Daniel Stockmeyer (1857–1927) Schweizer Theologe
 Rudolf Stähelin-Stockmeyer (1841–1900), Schweizer Theologe

Siehe auch:
 Stockmayer
 Stockmeier